Thaler Graben ist ein Gewässername:

 Thaler Graben (Erlenbach), linker Zufluss des Erlenbachs (zum Einstettinger Bach, zur Isen) in Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Thaler Graben (Inn) oder Dorfbach, linker Zufluss des Inns bei Oberaudorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Thaler Graben (Reischachbach), rechter Zufluss des Reischachbachs (zum Inn) bei Fuchshub, Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern

Siehe auch:
 Thaler Bach
 Talgraben